Семипала́тинская о́бласть:

 Семипалатинская область — административная единица в Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1854—1920 годах;
 Семипалатинская область — административная единица Казахской ССР (1939—1991) и Республики Казахстан (1991—1997).